Существует множество учебных заведений с названием «Университетский колледж» ()

Некоторые из них:
 Университетский колледж Дублина
 Университетский колледж Лондона
 Университетский колледж Кембриджского университета
 Университетский колледж Оксфордского университета
 Университетский колледж Ратгерского университета
 Университетский колледж Торонтского университета
 Университетский колледж Ярославского университета (см. Ярославский университет)